Table des caractères Unicode U+F900 à U+FAFF.

Sinogrammes de compatibilité CJC 
Sinogrammes de compatibilité utilisés pour les différentes écritures sinographiques hanzi des langues chinoises (dont le mandarin qui utilise le style chinois simplifié, et le cantonais qui utilise le style chinois traditionnel, et d’autres langues d’Asie du Sud-Est), unifiés avec les sinogrammes de l’écriture kanji du japonais, ceux de l’écriture hanja du coréen traditionnel et ceux de l’ancienne écriture chữ nôm du vietnamien (qui était elle-même l’évolution de l’écriture hanzi traditionnelle issue du mandarin, appelée hán tự en vietnamien mais très mal adaptée à cette langue).

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (F000-FFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
  CJK Compatibility Ideographs, table sur le site Unicode (document PDF).

00F90